RL FVG 1 e Medianordest sono dei dei multiplex della televisione digitale terrestre presente nel sistema DVB-T italiano.RL FVG 1 appartiene a Rai Way, società controllata da Rai.Medianordest appartiene a Medianordest.

Copertura 
RL FVG 1 è una rete di primo livello disponibile in tutto il Friuli-Venezia Giulia.Medianordest è una rete di secondo livello disponibile nella provincia di Trieste.

Frequenza 
RL FVG 1 trasmette sul canale 32 della banda UHF IV in tutto il Friuli-Venezia Giulia.Medianordest trasmette sul canale 42 della banda UHF V nella provincia di Trieste.

Servizi

Canali televisivi (RL FVG 1)

Canali televisivi (Medianordest)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive del Friuli-Venezia Giulia